EUNIS steht für:
 European Nature Information System, Europäisches Naturinformationssystem
 European University Information Systems, Gesellschaft für Europäische Hochschulinformationssysteme

EUNIS